Тенью́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південь від Парижа, 75 км на південь від Орлеана, 40 км на північний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 273 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 651,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тенью на сайті французького Національного інституту географії
 Тенью на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тенью на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тенью на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тенью на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер